Düzqışlaq – centro abitato del distretto di Ağstafa, in Azerbaigian
 Düzqışlaq – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian